O Campeonato Sul-Americano de Rugby Seven Masculino de 2012 foi disputado nos dias 10 e 11 de março na Gávea, o campo do Clube de Regatas do Flamengo em Rio de Janeiro, contando com a participação de dez equipes.
A novidade deste ano foi a participação de Equador e Guatemala, além dos outros 8 países membros da CONSUR.
A competição tinha como organizadoras a CONSUR e a CBRu.
Vencedor, pela primeira vez, foi a Seleção Uruguaia, que acaba com a série de vitórias consecutivas da Seleção Argentina.

Seleções participantes
Os participantes de 2012 são, em ordem de classificação do ano passado:
 
 
  Brasil
 
 
 
 
 
  Equador
  Guatemala

1 Fase

Chave A

Chave B

2 Fase

Semifinias Bronze

Semifinais Ouro

Copa Estímulo (9&10)

Final Ferro (7&8)

Final Bronze (5&6)

Final Prata (3&4)

Final Ouro

Campeão

Ver também
 Campeonato Sul-Americano de Rugby Seven Feminino de 2012

Ligações externas
 Site oficial
 Página da CONSUR (em espanhol)

Masculino 2012
2012 no rugby
Rugby de 2012 no Brasil